

Onomastica
Dalma – nome proprio di persona ungherese femminile

Persone
Rubi Dalma – attrice italiana
Sergio Dalma – cantante spagnola